Harvey hace referencia a varios artículos:

Personas
 Daniel Harvey Hill, general de los Estados Confederados de América;
 David Harvey o Harvey, D. (1935-), geógrafo británico promotor de la geografía moderna;
 Harvey Milk, político estadounidense, activista de derechos civiles de los homosexuales;
 Harvey Samuel Firestone, empresario estadounidense;
 Laurence Harvey, actor inglés de origen lituano;
 Lee Harvey Oswald, estadounidense, acusado del asesinato de John F. Kennedy;
 William Harvey, médico británico;
 William Henry Harvey, botánico irlandés.

Lugares 
 Harvey (Nuevo Brunswick), localidad de Nuevo Brunswick, Canadá.

En Estados Unidos
 Harvey (Arkansas), área no incorporada en el estado de Arkansas.
 Harvey (Dakota del Norte), ciudad en el estado de Dakota del Norte.
 Harvey (Illinois), ciudad en el estado de Illinois.
 Harvey (Iowa), ciudad en el estado de Iowa.
 Harvey (Luisiana), lugar designado por el censo en el estado de Luisiana.
 Harvey (Míchigan), lugar designado por el censo en el estado de Míchigan.

Artes 
 Harvey (1944), obra de teatro de la dramaturga estadounidense Mary Chase.
 Harvey (1950), película estadounidense, basada en la anterior, dirigida por Henry Koster y protagonizada por James Stewart.
 Premio Harvey, de la industria norteamericana de cómics;

Otros 
 Huracán Harvey
 Fred Harvey Company''', cadena de restaurantes en EE. UU.